Аврелиан де Курсон (; 1811—1889) — французский историк.

Был консерватором Луврской и Национальной библиотек. Написал: «Essai sur l’histoire, la langue et les institutions de la Bretagne armoricaine» (1840), «Histoire des origines et des institutions des peuples de la Gaule armoricaine» (1843), «Histoire des peuples bretons» (1846).

Источники 
 

Историки Франции
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1811 году
Умершие в 1889 году
Историки по алфавиту
Историки XIX века